Per locomotiva FS 850 si può intendere:
 le locomotive gruppo 850 pervenute alle FS nel 1905 (ex RM)
 le locomotive gruppo 850 pervenute alle FS nel 1954 (ex MMO)